Hörbe ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Hörbe (* 1968), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Friderikke-Maria Hörbe (* 1971), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Olaf Hörbe (* 1952), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Bühnenautor